Pokud se snažíme zjistit alespoň přibližný tvar grafu funkce, hovoříme o tom, že vyšetřujeme průběh funkce. Při tom se zkoumají různé vlastnosti funkce a hledají se funkční body, které graf funkce dělí na intervaly mající příslušnou vlastnost. Při vyšetřování průběhu funkce se zajímáme o následující vlastnosti:
definiční obor a obor hodnot
 určíme periodičnost, sudost a lichost funkce a její ohraničenost
průsečíky grafu se souřadnými osami
 Průsečík grafu funkce  s osou  získáme dosazením hodnoty  do funkce , tzn. získáme hodnotu .
 Průsečík grafu funkce  s osou  získáme řešením rovnice .
intervaly spojitosti funkce
body nespojitosti a limity v bodech nespojitosti
určíme první derivaci funkce, kterou využijeme k určení
intervalů monotonie
stacionárních bodů a lokálních extrémů
vypočteme druhou derivaci a s její pomocí určíme
intervaly konvexnosti a konkávnosti
inflexní body
rovnice asymptot
funkční hodnoty ve vybraných význačných bodech (tím jsou myšleny nejen extrémy či inflexní body, ale také body informaci o průběhu funkce mezi těmito body)

Na základě získaných výsledků vyšetřování průběhu funkce pak lze sestrojit graf.

Příklad
Vyšetřujme průběh funkce .

Zatímco  je definováno pro všechna reálná čísla, logaritmus je definován pouze pro . Definičním oborem vyšetřované funkce tedy bude .

Vzhledem k tomu, že funkce je definována pouze pro , není periodická, ani lichá nebo sudá.

Pro limitu v bodě 0 určíme pomocí l'Hospitalova pravidla

Funkci lze tedy definovat také v bodě , tzn. rozšířit definiční obor na .

Průsečík s osou  získáme dosazením , tedy .

Průsečík s osou  získáme z rovnice , která má řešení .

První a druhá derivace funkce jsou

Funkce je rostoucí v intervalu, ve kterém platí , což lze po dosazení zapsat jako . Řešením získáme, že funkce je rostoucí pro . 

Funkce je klesající v intervalu, ve kterém platí , tzn. . Řešením získáme, že funkce je klesající pro . 

V bodě  je . Tento bod je tedy stacionárním bodem. Již z rozložení intervalů monotonie lze určit, že se jedná o ostré lokální minimum, což lze ověřit dosazením do druhé derivace, neboť . Hodnota funkce v tomto bodě je .

Vzhledem k tomu, že  na celém definičním oboru funkce, je funkce konvexní ve všech bodech, kde je definována. Funkce nemá žádný inflexní bod.

Asymptoty k funkci neexistují, neboť .

Graf vyšetřované funkce tedy bude mít následující průběh.

Odkazy

Související články 
 Stacionární bod
 Extrém funkce
 Konvexnost a konkávnost funkce
 Monotónní funkce

Externí odkazy 

Vykreslování grafů funkcí (i jejich derivací a integrálů)

Matematická analýza